Jaume Soler i Farré (1849 - 1927), farmacèutic i polític català.
 Jaume Soler i Pastells (1950), polític independentista català, batlle d'Arbúcies.
 Jaume Soler i Serra (1932), empresari i líder associacionista de Sant Joan de les Abadesses.
 Jaume Soler Juhé (1968), guitarrista de Sopa de Cabra.